Зои Ядира Салдана-Перего (; в девичестве Салдана Назарио (); род. 19 июня 1978 года, Пассейик, Нью-Джерси) — американская и доминиканская актриса и танцовщица.

Ранние годы 
Зои Салдана родилась в Нью-Джерси, в семье доминиканца и пуэрториканки. Зои имеет ливанские, ирландские, ямайские и индийские корни. Зои одинаково хорошо владеет двумя языками — испанским и английским. Бо́льшую часть своего раннего детства она провела в Куинсе, Нью-Йорк. После того, как её отец погиб в автокатастрофе, когда ей было 9 лет, она переехала со своей матерью в Доминиканскую Республику. Салдана поступила в одну из самых престижных школ танца в Доминиканской Республике, где училась балету и современным латиноамериканским танцам. После окончания школы её семья переехала обратно в Куинс.

В 1995 году она начала выступать с театральной труппой Faces в Бруклине, в этих представлениях затрагивались близкие подросткам темы, такие как наркомания и подростковая сексуальность. В то же время она выступала в Нью-Йоркском Молодёжном театре, что привело к тому, что её пригласили в актёрское агентство. Талант к танцам и актёрское мастерство помогли Зои получить первую роль на большом экране — она сыграла талантливую балерину Еву в фильме «Авансцена» () в 2000 году.

Карьера 

Салдана всё ещё была членом Faces, когда она получила роль в эпизоде сериала «Закон и порядок» (эпизод Merger, который вышел в 1999 году). Она покинула школу после выхода фильма «Авансцена», роль в этом фильме привела к продолжению её карьеры. В 2002 году она появляется в мелодраме «Перекрёстки», где она играет вместе с Бритни Спирс, и в фильме «Барабанная дробь». В 2003 году Зои сыграла пиратку Анну-Марию в «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины». В 2004 году она появилась в «Терминале» Стивена Спилберга и триллере «Гавань». В 2005 году она снялась в романтической комедии «Угадай, кто?» с Эштоном Кутчером.

В фильме «Звёздный путь» (2009) и его сиквеле «Стартрек: Возмездие» (2013) Зои Салдана сыграла молодую Ухуру. В том же году она сыграла Нейтири, принцессу На’ви, в «Аватаре» Джеймса Кэмерона.

Для роли в фильме «Лузеры» 2010 года Зои пришлось немного набрать вес, чтобы носить оружие на съёмках по 8 часов в день. В том же году она появляется в фильмах «Мальчики-налётчики», «Смерть на похоронах» и «Горящие пальмы». В августе Зои стала лицом линии женского нижнего белья «Calvin Klein Envy». В 2011 году она сыграла Каталею Рестрепо, профессиональную наёмную убийцу, в криминальной драме «Коломбиана». В 2012 году вышел фильм «Слова» с её участием.

В апреле 2013 года она подтвердила, что будет сниматься в фильме «Стражи Галактики» в роли Гаморы. Зои Салдана сыграла роль в продолжении фильма «Аватар», премьера которого состоялась в декабре 2022 года..

Личная жизнь 
В июне 2010 года Салдана обручилась с актёром и предпринимателем Китом Бриттоном. В ноябре 2011 года Салдана и Бриттон объявили о расставании после 11 лет отношений.

С декабря 2011 по январь 2013 года Салдана встречалась с актером Брэдли Купером, партнёром по фильму «Слова».

В марте 2013 года Салдана начала встречаться с итальянским художником Марко Перего. Они тайно поженились в июне 2013 года в Лондоне. В июле 2015 года Салдана рассказала, что Перего, наперекор традициям, после свадьбы взял её фамилию. Таким образом, Зои стала Зои Салдана-Перего, а Марко — Марко Перего-Салдана. У них есть три сына — близнецы Аридио Перего-Салдана и Боуи Эзио Перего-Салдана (род. 27 ноября 2014) и Зен Перего-Салдана (род. 2017).

Фильмография

Награды и номинации 

 ALMA Awards
 2009, Лучшая актриса (фильм): «Звёздный путь» (номинация)
 2012, Любимая актриса кино драма/приключения: «Коломбиана» (победа)
 Black Reel Awards
 2010, Лучшая актриса второго плана: «Аватар» (номинация)
 2006, Лучшая актриса: «Угадай, кто?» (номинация)
 MTV Movie Awards
 2010, Лучшая женская роль: «Аватар» (номинация)
 2010, Лучший поцелуй: вместе с Сэмом Уортингтоном («Аватар») (номинация)
 2003, Лучший поцелуй: вместе с Ником Кэнноном («Барабанная дробь») (номинация)
 Сатурн (премия)
 2010, Лучшая киноактриса: «Аватар» (победа)
 Scream (премия)
 2009, Breakout Performance-Female: «Звёздный путь» (номинация)
 2009, Лучшая актриса в фантастическом фильме: «Звёздный путь» (номинация)
 Teen Choice Awards
 2010, Лучшая актриса (фантастика): «Аватар» (победа)
 2010, Лучшая актриса (комедия): «Смерть на похоронах» (номинация)
 2009, Лучшая актриса (приключения): «Звёздный путь» (номинация)
 2006, Лучшая актриса (Breakout): «Угадай, кто?» (номинация)
 Выбор народа (премия)
 2009, Любимая новая киноактриса: «Звёздный путь» (номинация)

Примечания

Ссылки 

  
 Полная биография 
 

Выпускники Средней школы Ньютауна
Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе
Лауреаты премии «Империя»
Артисты балета по алфавиту
Артисты балета XXI века
Артисты балета США
Киноактрисы США